
Termin -{PAM}- ima više značenja.

 Pozitivni alosterni modulator, ligand koji indirektno povećava aktivnost receptora
 Peptidilglicin monooksigenaza, enzim
 Pralidoksim, ili piridin aldoksimin metiodid, inhibitor acetilholinesteraze